Poilão (Guiné-Bissau) — ilha do arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau
 Barragem do Poilão —  barragem em Santa Cruz, ilha de Santiago, Cabo Verde
 Mafumeira — planta tropical da ordem Malvales também conhecida como poilão

Desambiguação